Josh Allen ou Joshua Allen peut désigner :

 , joueur de football américain né en 1991, occupant le poste de centre ;
 Josh Allen, joueur de football américain né en 1996, occupant le poste de quarterback ;
 Josh Allen, joueur de football américain né en 1997, occupant le poste de defensive end ;
 , danseur, vainqueur de la quatrième saison de So You Think You Can Dance ;
 , également connu comme Joshua Allen, membre de la Chambre des représentants de l'Illinois pendant la guerre civile et juge de district des États-Unis.